2 miejscowości w Polsce:
 Rożdżały – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Rożdżały – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek